Henri Roussel ou Henri Roussell peut faire référence à :
 Henri Roussel (1934-), journaliste français, connu sous le pseudonyme de Delfeil de Ton ; 
Henri Roussel, (1915-1998), médiéviste français ;
 Henry Roussell (1875-1946), acteur et réalisateur français, parfois crédité Henri Roussel ou Henry Roussell ou encore Henri Roussell.

Roussel, Henri